

Persone
 Andre Akpan – calciatore statunitense
 Bassey Akpan – calciatore nigeriano
 Hope Akpan – calciatore inglese
 Uwem Akpan – scrittore nigeriano

Altro
 Akpan – yogurt a base di mais fermentato